Nothusholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nothusholmen (vid Pernå, Lovisa), Nyland, 
 Nothusholmen (vid Marby, Lovisa), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar